Dan Fante (1944-2015), écrivain américain, fils de John Fante ;
 John Fante (1909-1983), écrivain américain, père de Dan Fante ;

Fante peut désigner :
 Fantis, ou Fantes, peuple du Ghana.
 Fanti, langue des Fantis.

Homonymie de patronyme